Luzy ist der Name von Gemeinden und eines Wahlkreises in Frankreich:

Luzy, Gemeinde im Département Nièvre
Luzy-Saint-Martin, Gemeinde im Département Meuse
Luzy-sur-Marne, Gemeinde im Département Haute-Marne
Kanton Luzy, Wahlkreis im Département Nièvre